Tommy Smith (n. 1944) detto Tommie – velocista statunitense
 Tommy Lee Smith (n. 1980) – cestista statunitense
 Tommy Smith (n. 1990) – calciatore britannico naturalizzato neozelandese
 Tommy Smith (1945-2019) – calciatore britannico
 Tommy Smith (n. 1980) – calciatore britannico
 Tommy Smith (n. 1992) – calciatore britannico